I Polo furono una famiglia patrizia veneziana, annoverata fra le cosiddette Casade Novissime.

Albero genealogico 
Albero genealogico della famiglia Polo, dal più antico esponente conosciuto, Andrea.

Storia 
Sembra che i Polo fossero giunti a Venezia dalla Dalmazia.
 
Famiglia di abili e ricchi mercanti, furono esclusi dal Maggior Consiglio dopo la serrata del 1297. Fu riammesso, tuttavia, il ramo discendente da Nicolò Polo, essendosi questi distinto per le benemerenze nei confronti della Repubblica durante la Guerra di Chioggia che Venezia aveva combattuto contro Genova (1381).
 
Si estinsero nel 1418 o nel 1425.

Era questo il casato dei fratelli Niccolò e Matteo Polo, celebri mercanti e viaggiatori, famosi soprattutto per aver compiuto un lungo viaggio attraverso l'Oriente, viaggio narrato dal figlio di Niccolò, Marco Polo, nel libro Il Milione.

Membri illustri 
 Niccolò Polo (... – ante 1300), fu un mercante ed esploratore. Era fratello di Matteo e padre di Marco;
 Matteo Polo (... – ante 1318), fu un mercante ed esploratore. Era fratello di Niccolò e zio di Marco;
 Niccolò Polo (Venezia, ... – Venezia, ...; fl. 1230-morto prima del 1300) è stato un mercante ed esploratore italiano, padre di Marco Polo.
 Matteo Polo (Venezia, ... – Venezia, ...; fl. 1252-morto prima del 1318) è stato un mercante ed esploratore italiano, fratello minore di Niccolò Polo e zio paterno di Marco Polo.
 Marco Polo (1254 – 1324), fu un mercante ed esploratore. Era figlio di Niccolò, nipote di Matteo e padre di tre figlie, Fantina, Belella e Moreta. Le sue storie e memorie sui suoi viaggi in Oriente vennero raccolte da Rustichello da Pisa in un libro noto come Il Milione.

Note

Voci correlate 
 Il Milione

Altri progetti 

Famiglie del patriziato veneziano